Инго может означать

 Инго — мужское имя древнеевропейского происхождения.
 «Инго» — опера Филиппа Рюфера (1895).
 Инго — шведское название города Инкоо в Финляндии.
 Инго (бенгальская буква)

См. также 
 Инга — страница разрешения неоднозначностей.